Pateros (Metro Manilla), een gemeente op het eiland Luzon in de Filipijnen
Pateros (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington